1920/21 was het 29ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Burnley werd voor het eerst landskampioen. De League werd uitgebreid met de Third Division.

Prijzen

First Division

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

Third Division 

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1920/21